Lilienthal může být:

příjmení
 Andor Lilienthal (1911–2010) – maďarský šachový velmistr
 Arthur Lilienthal (1899–1942) – německý právník
 David E. Lilienthal (1899–1981) – americký politik
 Diedrich Lilienthal (1921–1944) – důstojník Wehrmachtu
 Gustav Lilienthal (1849–1933)  – německý stavitel
 Matthias Lilienthal (* 1959) – německý dramaturg
 Michael Lilienthal (1686–1750) – německý teolog a historik
 Otto Lilienthal (1848–1896) – německý letecký konstruktér
 Peter Lilienthal (* 1929) – německý režisér a scenárista
 Reinhold von Lilienthal (1857–1935) – německý matematik
 Theodor Christoph Lilienthal (1717–1781) – německý teolog

místa
 Lilienthal (Dolní Sasko) – obec v Dolním Sasku;
 Letiště Berlín-Tegel, též letiště Otto Lilienthal

Rozcestníky - příjmení
Maďarská příjmení
Německá příjmení